Натуральне число 1107
 1107 рік до нашої ери
 1107 рік нашої ери